UFC on ESPN: Муньюс vs. Эдгар (англ. UFC on ESPN: Munhoz vs. Edgar, также известный как UFC on ESPN 15 или UFC Vegas 7) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который был проведён 22 августа 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Фрэнки Эдгар победил Педру Муньюса раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве главного события турнира запланирован бой в легчайшем весе между Педру Муньюсом (#7 в рейтинге) и бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром (#8 в рейтинге полулёгкого веса), перешедшим в легчайшую весовую категорию. Изначально этот бой короткое время планировался на UFC 251, но через четыре дня после анонсирования он был перенесен на 15 июля на UFC on ESPN: Каттар vs. Иге для поддержки карда турнира. Однако 6 июля было объявлено, что поединок отменен из-за положительного результата теста на COVID-19 у Муньюса. Тем не менее, пара осталась неизменной и была перенесена на UFC 252. Однако организаторы снова решили перенести поединок в последний раз и сделать его заглавным событием турнира 22 августа.

Последний перенос связан с тем, что изначально в качестве заглавного события турнира 22 августа рассматривался бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли и бывшим временным чемпионом Колби Ковингтоном, но Вудли объявил, что дата не дает ему достаточно времени для подготовки из-за травм, полученных во время его последнего выступления в бою с Гилбертом Бёрнсом.

В качестве со-главного события турнира планировался бой среднем весе между бывшим претендентом на звание чемпиона UFC Йоэлем Ромеро и Юрая Холлом. Однако Ромеро отказался от боя 11 августа по неизвестным причинам и бой был отменён.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

* Первоначальный результат - победа Джонса техническим нокаутом (удары руками) во 2-м раунде. Результат отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (марихуана) у Джонса.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Фрэнки Эдгар vs. Педру Муньюс
 Выступление вечера: Тревин Джонс и Шана Добсон

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 562 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $88 000. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 850`000 долларов.

Последствия турнира 
25 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Фрэнки Эдгар (#8) покинул рейтинг Топ-15 полулёгкого веса (смена весовой категории на легчайшую);

 Джон Додсон (#15) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса;

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN